Hrvatska:
 Drage (Pakoštane), selo u općini Pakoštane
 Drage (Rakovica), selo u općini Rakovica
 Drage (Veli Iž), selo u općini Veli Iž

Slovenija:
 Drage (Metlika, Slovenija), naselje u slovenskoj općini Metlika